Хвощёвка или Хвощевка — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Хвощёвка — деревня в Хойникском районе Гомельской области.

Россия 
 Хвощёвка — село в Севском районе Брянской области.
 Хвощёвка — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Хвощёвка — село в Богородском районе Нижегородской области.
 Хвощёвка — деревня в Ливенском районе Орловской области.
 Хвощёвка — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Хвощёвка — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Реки 
 Хвощевка (приток Адуя) — в Свердловской области.
 Хвощевка (приток Режа) — в Свердловской области.
 Хвощевка (река, впадает в Шитовское) — в Свердловской области.